Sparta Kraków (piłka nożna)
 Sparta Kraków (koszykówka)
 Dąbski Kraków